Nelly Rolland est née le . Elle est propriétaire de sept hôtels et deux restaurants à Paris, dont elle est également la directrice générale. Elle dirige cette entreprise familiale avec son frère.

Biographie 
Nelly Rolland est née le . C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a choisi son futur métier. Son père, professionnel dans l'industrie agro-alimentaire, l'inscrit en 1991 dans l'école hôtelière de Lausanne.

En 1991, elle sort de l'école hôtelière de Lausanne, diplômée d'un BTS de comptabilité de gestion des entreprises, le . Durant sa formation, elle a effectué un stage à l'hôtel Beau Rivage et à l'hôtel Mövenpick de Genève.

Après avoir terminé ses études, elle travaille dans l'entreprise paternelle en Bretagne. Elle décide ensuite de partir travailler au Club Med en Guadeloupe.

En 1995, elle fait l'acquisition de son premier fonds de commerce : l'hôtel Gavarni à Paris, grâce au soutien financier de son père.

En 1999, elle fait une nouvelle acquisition : L'hôtel résidence Foch, toujours situé à Paris, et destiné à être dirigé par son frère. Grâce à l'aide d'un client américain, elle crée dès 1999 dans l'hôtel Gavarni un site internet et propose le Wi-Fi gratuit, une nouveauté en France.

En 2000, elle dirige les deux établissements seule puisque son frère est appelé à diriger l'entreprise familiale en Bretagne. Elle prend alors la décision de céder l'hôtel Gavarni.

En 2008, elle accouche d'une fille.

En 2010, la famille décide d'investir dans l'hôtellerie parisienne après avoir vendu l'entreprise familiale. Nelly accouche d'un fils

Entre 2011 et 2014, elle acquiert 5 hôtels et 2 restaurants peu après rejointe par son frère pour l'aider à diriger les établissements.

En 2015, elle crée son propre hôtel, « L'Ekta », avec le soutien de BPI France.

Références 

Naissance en novembre 1971